Un PC lame est un boîtier client connecté localement à un écran, un clavier, une souris et, via le réseau de l'entreprise, à un PC déporté.

La principale différence avec un client léger est que le boîtier n'est interfacé qu'avec un PC : en cas de panne sur le serveur, il suffit de connecter le boîtier sur un autre PC.

Notes et références 

Ordinateur personnel